Zuil (bouwkunde) - in Oudgrieks stulos (στῦλος).
 D.B.S.G. Stylos - studievereniging van de studie Bouwkunde aan de TU Delft.
 Stylos (bandon) - een district (bandon) van het Byzantijnse rijk, omvattend de huidige districten Of en Çaykara van de provincie Trabzon in Turkije.